Сент-Аньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Аньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сент-Аньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Сент-Аньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сент-Аньян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн